Багговут () — російський шляхетний рід норвезького походження, який згодом переселився також у Швецію та Балтію. Володів маєтками в Україні.
 Багговут Олександр Карлович — полтавський генерал-губернатор, активний русифікатор.
 Багговут Олександр Федорович — генерал, учасник Кримської війни.

Див. також 
 Багговутівська вулиця